Grotte aux Fées steht für:

 Allée couverte von La Roche Camio, eine Megalithanlage in Frankreich
 Dolmen de la Grotte aux Fées, eine Megalithanlage in Frankreich

Höhlen der Schweiz:
 Grotte aux Fées bei Saint-Maurice im Kanton Wallis.
 Grotte aux Fées (Neuenburg) bei La Côte-aux-Fées im Kanton Neuenburg.
 Grotte aux Fées bei Vallorbe im Kanton Waadt.

Höhlen in Frankreich:
 Grotte aux Fées (Saint-Jean-Saverne) im Département Bas-Rhin.
 Grotte aux Fees (Milly-la-Forêt) im Département Île-de-France